Die Saison 1977/78 der 2. Eishockey-Bundesliga war die fünfte Spielzeit der zweithöchsten deutschen Eishockeyspielklasse unter der Bundesliga. Neben dem Meister Augsburger EV, der den Platz des insolventen Krefelder EV einnahm, stiegen als Folge der Aufstockung der Bundesliga auf zwölf Mannschaften auch der Mannheimer ERC und der ESV Kaufbeuren in die höchste Spielklasse auf.

Als Aufsteiger gelang es zudem dem ERC Freiburg, auf Anhieb die Meisterschaftsgruppe zu erreichen. Weil kein Verein aus der Bundesliga dazukam, musste der letztplatzierte EHC 70 München nicht in die Oberliga absteigen. Topscorer der Liga wurden Milt Black und Ernst Höfner vom Meister Augsburger EV.

Voraussetzungen

Teilnehmer

Modus 
Zunächst spielten die zwölf teilnehmenden Mannschaften eine Einfachrunde aus, nach welcher sich die ersten Sechs für die Meisterschaftsgruppe qualifizierten. In dieser wurde in einer Doppelrunde der Meister und Aufsteiger in die Bundesliga ermittelt. Aufgrund der Aufstockung der Bundesliga auf zwölf Mannschaften stiegen auch der Zweit- und Drittplatzierte in die erste Liga auf. Die sechs letztplatzierten Vereine der Vorrunde spielten in der Abstiegsgruppe, ebenfalls in einer Doppelrunde, um den Klassenerhalt. Die Punkte aus der Vorrunde wurden dabei in die jeweiligen Endrunden mitgenommen. Da keine Mannschaft aus der Bundesliga abstieg, konnte auch der Letzte der Abstiegsgruppe in der 2. Bundesliga verbleiben.

Vorrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen: ,

Meisterschaftsrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen: ,

Abstiegsrunde 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Weblinks 
 

Eishockeysaison 1977/78